— японская манга за авторством Рёмы Китады, публикующаяся в журнале Jump Square издательства Shueisha с апреля 2017 года. По состоянию на 4 марта 2020 года манга была издана в виде девяти танкобонов. На основе манги анонсирована аниме-адаптация, премьера состоялась летом 2020 года.

Сюжет 
Человечество находится под угрозой уничтожения. На планету вторглись инопланетяне, получившие имя . Чтобы победить человечество, они поглощают эротическую «энергию H». Желая спасти Землю, японский школьник Рэтто Эндзё присоединяется к группе HxEros, в которую также входят четыре девушки, включая его подругу детства Кирару Хосино.

Персонажи 
 — главный герой, обладающий невероятной мощью под названием «HxEROS», которая способна уничтожать демонов.
 Сэйю: Ёсицугу Мацуока

 — подруга детства Рэтто.
 Сэйю: Ай Какума

 Сэйю: Саюри Яхаги

 Сэйю: Юки Кувахара

 Сэйю: Аи Каяно

Медиа

Манга 
Манга авторства Рёмы Китада издаётся в журнале Jump Square издательства Shueisha с апреля 2017 года. По состоянию на 4 марта 2020 года манга была собрана в девять танкобонов.

Аниме 
25 октября было объявлено об ​​адаптация манги в виде аниме-сериала. Производством занялась студия Project No.9 под руководством режиссёра Масато Дзимбо, за дизайн персонажей отвечает Акитомо Ямамото. Премьера первой серии прошла 3 июля 2020 года. Начальную композицию сериала «Wake Up Hx ERO!» исполнила рок-группа Burnout Syndromes, используя псевдоним HxEros Syndromes, вместе с Ёсицугу Мацуокой, исполняющим партию от имени своего персонажа — Рэтто Эндзё. Завершающая композиция «lost emotion» звучит в исполнении Ай Какумы от имени её персонажа — Кирары Хосино. На русском языке сериал транслирует сервис Wakanim под названием «Горячий отряд HxEros».

Критика 
Манга была напечатана тиражом 900 000 экземпляров.

В превью к аниме критики отметили, что оно полностью соответствует ожиданиям — глупая комедия с большим количеством эротики, токусацу, в котором костюмы героев не делают их сильнее и позволяют пилотировать роботов, а взрываются и заставляют их сражаться обнаженными. За пределами битв героев аниме может быть довольно неуклюжим. Самый слабой стороной является сюжет, тогда как графическое исполнение выше среднего.

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт манги
 Официальный сайт аниме
В базах данных
 

Project No.9